Джамаал Франклин (, родился 21 июля 1991 года, Хоторн, Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Сычуань Блю Уэйлс».

Старшая школа 
Франклин выступал четыре года за баскетбольную команду старшей школы Серрано в городе Фелано, Калифорния, а позже за школу Вествинд в Аризоне. На третьем году в Фелано он стал самым результативным игроком команды, набирая в среднем за игру по 31,7 очка и дважды включался во всекалифорнийскую школьную сборную. В школе Вествинд он набирал 18,5 очка за игру и делал 6,3 подбора. Он считался одним из лучших атакующих защитников 2009 года, а сайт ESPN поставил ему оценку 90. По окончании учёбы в школе ему пришло несколько предложений от университетов, таких как университет штата Калифорнии в Лонг-Бич и Сан-Диего Стэйт .

Кроме игры в баскетбол, он также играл в американский футбол и занимался лёгкой атлетикой.

Выступление за университет 
Франклин поступил в Сан-Диего Стэйт, где его тренером стал Стив Фишер. В своём дебютном сезоне он стал участником лучшего регулярного чемпионата в истории университета. Его команда, под предводительством Кауайа Леонарда и Малкольма Томаса закончила сезон с результатом 34-3, став второй сеяной в турнире NCAA 2011 года. Сам Франклин выходил на площадку в среднем на 8 минут и набирал 2,1 очка и 1,9 подбора.

На втором году обучения Джамаал попал в стартовый состав команды. Он стал набирать в среднем за игру 17,4 очка и делал 7,9 подбора и привёл «Ацтеков» к титулу чемпионов конференции и 6 место в посеве в турнире NCAA 2012 года. Он был назван игроком года конференции Mountain West и включён во всеамериканскую сборную издательством Associated Press.

Профессиональная карьера 
12 апреля 2013 года Франклин объявил, что собирается выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2013 года. На драфте он был выбран клубом «Мемфис Гриззлис» во втором раунде под общим 41 номером.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 SDSU bio

Баскетболисты США
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Форт-Уэйн Мэд Энтс»
Игроки «Чжэцзян Лайонс»
Игроки «Лос-Анджелес Ди-Фендерс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Шаньси Чжунъюй»
Игроки «Брухос де Гуаяма»
Игроки «Сычуань Блю Уэйлс»